Демерджи:
 Демирджи, Барыш — первый в истории Турции прыгун с трамплина, выступавший на международном уровне.

Крым 
 Демерджи-яйла — горный массив (яйла) в Алуштинском регионе Крыма
 Демерджи — название (до 1945 года) села Лучистое в Крыму
 Демерджи — небольшая река в Крыму, начинается на склонах Демерджи-яйлы, впадает в море в черте города Алушты.

Турция 
 Демирджи — город в Турции, ил Маниса